Бурджи может значить:

 Бурджиты — вторая мамлюкская династия султанов Египта;
  — народ в Эфиопии и Кении;
 Бурджи — язык народа бурджи;
  — административно-территориальная единица в Эфиопии.